Schulze-Fielitz ist der Familienname folgender Personen:
 Eckhard Schulze-Fielitz (1929–2021), deutscher Architekt
 Günther Schulze-Fielitz (1899–1972), deutscher Bauingenieur und Staatssekretär
 Helmuth Schulze-Fielitz (* 1947), deutscher Professor für Öffentliches Recht, Umweltrecht und Verwaltungswissenschaften

Siehe auch:
 Fielitz